Лига Ирландии 1952/1953 () — 32-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Сент-Патрикс Атлетик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1952/1953
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1952 году
1953 год в Ирландии